Lehmonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehmonsaari (ö, lat 62,67, long 29,84), Norra Karelen, Joensuu, 
 Lehmonsaari (ö, lat 62,51, long 30,81), Norra Karelen, Joensuu, 
 Lehmonsaari (ö, lat 62,59, long 29,30), Norra Karelen, Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar